Лу́пу — многозначное понятие.

Фамилия 
Лу́пу () — румынская и молдавская фамилия, эквивалент русской фамилии Волков

Носители фамилии 
 Лупу, Василий (1595? — 1661) — господарь Молдавского княжества (1634—1653).
 Лупу, Мариан Ильич (род. 1966) — молдавский экономист, политик, исполняющий обязанности Президента Молдовы (2010—2012).
 Лупу, Мирча-Серджу (род. 1962) — французский шахматист, гроссмейстер (1995).
 Лупу, Наталья Алексеевна (род. 1987) — украинская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на 800 метров.
 Лупу, Раду (1945—2022) — румынский пианист.

См. также 
 Лупу́ — мост в Китае, второй по длине арочный мост в мире.
 Лупу-Ингухта — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО.